Slaget vid Fredericksburgh kan vara:

Första slaget vid Fredericksburg (1862)
Andra slaget vid Fredericksburg (1863)